Соли (Soloi) може да се отнася за:

 Соли (Кипър), древен град царство на Кипър
 Соли (Киликия), град пристанище в Киликия
 Соли (Сморгонски район), малък град в Беларус

Соли (в ед.ч. – сол) е общо наименование на група химични съединения.

Вижте също 
 Солист